

Nomi 
 Vanda – variante del nome proprio di persona Wanda

Geografia 
 Vanda – nome in svedese della città di Vantaa

Botanica 
 Vanda – genere di piante della famiglia delle Orchidacee

Musica 
 Vanda – opera di Antonín Dvořák

Persone 
 Vanda – uno degli pseudonimi utilizzato dal conduttore televisivo e radiofonico Alberto Bonato.

Pagine correlate 
 Wanda (disambigua)

Altri progetti